NGC 3417 (другие обозначения — ZWG 66.39, PGC 32520) — спиральная галактика в созвездии Льва. Открыта Альбертом Мартом в 1865 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3417
Лев (созвездие)